Thermosbaenacea är en ordning av kräftdjur. Thermosbaenacea ingår i klassen storkräftor, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Thermosbaenacea 35 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Storkräftor
Thermosbaenacea